Adolfo II de Isenburg-Wächtersbach fue un conde alemán de Isenburg-Wächtersbach.

El propio condado duró entre 1673 y 1806 en el centro del Sacro Imperio Romano Germánico, hasta que fue mediatizado a Isenburg.

Matrimonio 
Adolfo se casó con la condesa Filipina de Ysenburg-Philippseich (1798-1877) el 14 de octubre de 1823 en Philippseich. La pareja tuvo un hijo:

 Conde Fernando Maximiliano de Ysenburg-Büdingen-Wächtersbach (nacido el 9 de octubre de 1847), el primer Príncipe de Ysenburg-Büdingen-Wächtersbach, casado con la princesa Augusta de Hanau (21 de septiembre de 1829 - 18 de septiembre de 1887) el 17 de julio de 1849 en Wilhelmshöhe, hija del Elector de Hesse.

Ancestros

Referencias 

Casa de Isenburg
Condes de Alemania
Alemanes del siglo XIX